

Рожки — присілок, Селтинський район, Удмуртія
 Рожки — присілок, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Ріжки